U 319 oder U-319 bzw. U319 steht für:

 U 319 (Kriegsmarine), ein U-Boot der Kriegsmarine, Indienststellung am 4. Dezember 1943, am 15. Juli 1944 versenkt.  
 U 319, eine Verkaufsbezeichnung einer Baureihe des Unimog 405.
 U 319, ein Runenstein aus Granit in Uppsala in Uppland in Schweden.

U319